Загради́тельный ого́нь (Заградогонь, ЗО) — вид пехотного и артиллерийского огня, применяемый внезапно для отражения атак и контратак пехоты и танков противника на заранее намеченных и, как правило, пристрелянных рубежах (участках).

История 
В связи с развитием военного дела, в тех или иных вооружённых силах государств мира, появлялись и новые приёмы в стрелковом деле. Одним из них и было применение  заградительного огня стрелковыми и артиллерийскими формированиями. Уже в ходе Великой войны русская крепостная артиллерия применяла заградительный огонь.

Заградительный огонь делится:
 по направлению относительно фронта своих подразделений на фронтальный и фланговый; 
 по применению оружия на стрелковый, артиллерийский, зенитный;
 на неподвижный (НЗО) и подвижный (ПЗО).

Удаление ближайшей границы заградительного огня от своих подразделений, находящихся вне укрытий, гарантирует безопасность своих войск. Глубина участков заградительного огня достигает обычно 150—200 метров. При выходе противника с участка заградительного огня огонь переносится на следующий рубеж. Во время боя по сигналу пехоты, средствами проволочной связи и дублированные радиосвязью, заградительный огонь переносится вперед на второй огневой рубеж, где вновь задерживается до подхода своей пехоты на 150—200 метров от линии артогня. Таким способом подвижного заградительного огня (огневого вала) своя пехота выводится на всю глубину, необходимую для овладения узлом сопротивления.

Для уничтожения воздушных целей заградительный огонь может применяться зенитной артиллерией и зенитными пулемётами по невидимым целям (за облаками и в облаках, ночью) по звуку, если в данном районе нет своей авиации.

Ещё одно значение: понятие «заградительный огонь» применяется в промышленном освещении. Заградительные огни ЗОМ (светосигнальный прибор, светосигнальный фонарь, светильник) применяются для светового ограждения высотных и протяженных объектов, представляющих угрозу безопасности воздушного движения (световое ограждение мачт СОМ и ретрансляционных башен связи, дымовых трубы, высотных зданий, мачт ЛЭП и тому подобное).

Примечания

Литература 
 Правила стрельбы наземной артиллерии, 1942 год, статьи 416 — 424 
 Указания командующего войсками Волховского фронта по прорыву укрепленной полосы противника.
 

Тактические приёмы артиллерии
Военная терминология
Виды огневого воздействия